Ponomar ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Ponomar (* 2002), ukrainischer Radrennfahrer
 Lisa Ponomar (* 1997), deutsche Tennisspielerin